Benson Junction ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benson Junction (Arizona)
 Benson Junction (Florida)